La Estrella – un comune spagnolo della Provincia di Toledo
La Estrella – comune argentino situato nel Dipartimento di Orán (Provincia di Salta) 
La Estrella – comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
La Estrella – comune cileno situato nella Provincia di Cardenal Caro, nella Regione del Libertador General Bernardo O'Higgins
 La Estrella – comune di Panama